7L TV, une chaîne de télévision de Montpellier.

Ce peut être ::
 l'ancien code AITA de Sun d'Or, une compagnie aérienne israélienne (code actuel : 2U).
 l'actuel code AITA de Aero Caribbean, une compagnie aérienne cubaine.